De wedstrijden van de Nederlandse Eerste klasse A uit het seizoen 1955/56 was het eerste en enige seizoen van het tweede voetbalniveau, met deze naam. Het seizoen bestond uit 30 speelronden van elk vijf, zes of zeven wedstrijden. De competitie begon op 4 september 1955 en duurde tot 3 juni 1956.

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 5

Speelronde 6

Speelronde 7

Speelronde 8

Speelronde 9

Speelronde 10

Speelronde 11

Speelronde 12

Speelronde 13

Speelronde 14

Speelronde 15

Speelronde 16

Speelronde 17

Speelronde 18

Speelronde 19

Speelronde 20

Speelronde 21

Speelronde 22

Speelronde 23

Speelronde 24

Speelronde 25

Speelronde 26

Speelronde 27

Speelronde 28

Speelronde 29

Speelronde 30

Voetnoten

Eerste divisie 1955/56
Nederlands competitievoetbal 1955/56